Якши:

 Якши — город в Китае.

Мифология
 Якши — природные духи в индийской мифологии.
 Якши — супруга Куберы, бога богатств .
 Якши — демон или бес женского пола из свиты страшной богини Дурги-Кали.

Примечания